Ба́ртош Пьясе́цкий (; 9 декабря 1986, Тчев, Польша) — норвежский фехтовальщик польского происхождения, призёр Олимпийских и Европейских игр.

Спортивная биография 
Бартош Пьясецкий родился в польском городе Тчев, но когда мальчику было 2 года, семья переехала жить в Норвегию. Там же он начал заниматься фехтованием под руководством своего отца Мариуша. На молодёжном уровне главным достижением в карьере Бартоша стала бронзовая медаль на молодёжном чемпионате мира в 2009 году.

В 2008 году Бартош ездил на летние Олимпийские игры в Пекин в качестве спарринг-партнёра.

В 2012 году Пьясецкий дебютировал на летних Олимпийских играх. В соревнованиях в индивидуальной шпаге Бартош довольно неожиданно смог дойти до финала соревнований, по пути победив нескольких очень сильных соперников. В финале норвежцу противостоял спортсмен из Венесуэлы Рубен Лимардо. Пьясецкий не смог показать своё лучшее фехтование и уступил 10-15, став серебряным призёром игр. Эта медаль стала первой в истории Норвегии в фехтовании.

Личная жизнь 
 Отец Бартоша Мариуш Пьясецкий входил в состав сборной Польши по фехтованию.
 Есть сестра — Каролина.

Ссылки 
 Официальный сайт спортсмена 
 
 
 
 Профиль на официальном сайте летних Олимпийских игр 2012 года 
 Результаты спортсмена

Родившиеся в Тчеве
Фехтовальщики Норвегии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2012 года